Lista över spelartrupper under världsmästerskapet i fotboll 1934.

Förbundskapten: Vittorio Pozzo

Förbundskapten: Karel Petrů

Förbundskapten: Otto Nerz

Förbundskapten: Hugo Meisl

Förbundskapten: Amadeo García

Förbundskapten: Ödön Nádas

Förbundskapten: Heini Müller

Förbundskapten:  József Nagy

Förbundskapten:  George Kimpton

Förbundskapten:  Bob Glendenning

Förbundskapten: Felipe Pascucci

Förbundskapten: Josef Uridil och Costel Rădulescu

Förbundskapten:  James McRea

Förbundskapten: Luiz Vinhaes

Förbundskapten: Hector Goetinck

Förbundskapten: David Gould

Världsmästerskapet i fotboll 1934
1934